Der 70. Schweizer Cup wurde vom 13. August 1994 bis zum 5. Juni 1995 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Sion.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

3. Ausscheidungs-Runde (1/32-Finals) 
In der 3. Ausscheidungs-Runde spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga mit:
(FC Aarau, FC Sion, Grasshopper-Club und Servette Genève bestehen die Runde.)

|}

1/16-Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 5. Juni 1995 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1994/95 lexpressarchives.ch
 Tribune de Lausanne Jahre 1994/95 scriptorium.bcu-lausanne.ch
 Gazzetta Ticinese Jahre 1994/95 sbt.ti.ch (italienisch)

1994 95
Fußballsaison 1994/95